

Szczyty 
 Czarna Góra – szczyt w Górach Izerskich
 Czarna Góra – szczyt w Masywie Śnieżnika (Sudety Wschodnie)
 Czarna Góra () – szczyt w czeskiej części Karkonoszy
 Czarna Góra – szczyt w polskiej części Karkonoszy
 Czarna Góra – szczyt w Czarnej Górze w gminie Bukowina Tatrzańska
 Czarna Góra – szczyt w Beskidzie Małym.
 Czarna Góra – szczyt w Beskidzie Makowskim (w Paśmie Jałowieckim)
 Czarna Góra – szczyt w Górach Obkaskich
 Czarna Góra – wzgórze na Wyżynie Olkuskiej

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 2 podstawowe
 Czarna Góra – osiedle w Olkuszu
 Czarna Góra – część wsi Regulice w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Alwernia
 Czarna Góra – wieś w woj. małopolskim, w pow. tatrzańskim, w gminie Bukowina Tatrzańska
 Czarna Góra – osada wsi Leśniewo w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Puck
 Czarna Góra – część wsi Bojano w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud
 Czarna Góra – część wsi Leśno w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud
 Czarna Góra – przysiółek wsi Krzepice w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Secemin
 Czarna Góra – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk

Inne 
 Czarna Góra – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno
 RTON Czarna Góra – nadajnik pod Czarnym Szczytem w Karkonoszach
 Czarna Góra – ośrodek narciarski na Czarnym Szczycie w pobliżu Siennej w gminie Stronie Śląskie (województwo dolnośląskie)
 Radio Czarna Góra () – prywatna stacja radiowa w Czechach

Zobacz też 
 Czarnogóra
 Black Mountain
 Černá Hora